Ämmäkoski kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ämmäkoski (fors i Kymmenedalen), 
 Ämmäkoski (fors i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar